Oxytocine peut avoir différentes significations.

Sciences et techniques

Physique et chimie 
 L'Oxytocine est un ocytocique de synthèse.

Culture et société

Arts 
 OXYTOCINE est l'alter-égo de l'auteure-interprète-compositrice et réalisatrice Julia Maura.